«Чёрная аку́ла» — российский остросюжетный приключенческий фильм 1993 года.
Главный герой фильма — Ка-50, боевой вертолёт Советской Армии.

Сюжет 
Англоязычная журналистка мисс Кэтрин Нельсон на микроавтобусе Интурист в сопровождении старших офицеров Советской Армии наблюдает показательные выступления спецназа ГРУ в зимних условиях и восхищается командиром майором Гусаровым. Одновременно ей удается показать неплохие навыки стрельбы из автомата Калашникова. Далее показана сцена освящения оружия в храме РПЦ, где Нельсон дарит Гусарову на память амулет в виде пули. Тем временем в районе "золотого полумесяца" недалеко от Кушки происходит нападение на колонну солдат Советской Армии (впоследствии нападающими оказываются люди Карахана, крупного местного опийного магната).

В следующем сюжете двое мужчин (Гарри и представитель некой "фирмы") смотрят на мониторе JVC сюжет про вертолет Ка-50, который называют "Обманщиком" и "Оборотнем" ("Вервольф"). "Мы недооцениваем русских", говорит Гарри. На "высокогорном испытательном полигоне" в Средней Азии генеральный конструктор сообщает летчику-испытателю решение о намерении испытать вертолет в бою. Вертолёт "без опознавательных знаков" принимает участие в операциях спецназа (операцию курирует полковник ГРУ Аскеров) по уничтожению "караванов с наркотиками" и подпольного завода по их производству. Кэтрин Нельсон ради горячего репортажа желает отправиться в Афганистан, но пьющий с ней кофе рейнджер Грегори Грин отвечает отказом. Тогда она сообщает, что едет к Карахану. Грегори Грин и его группа "Искандер" действует против Карахана, так как героин ("белая смерть", "чтобы казнить неверных") начинает распространяться и в США. 

Тучи над Караханом сгущаются. Один из местных старейшин, Надир-ходжа проклинает его подручного Керима и заявляет, что "в джихаде нет места силам ада" и "Аллах испепелит ваше чудовищное гнездо". После этого Ка-50 по радиомаяку уничтожает дом с наркоторговцами. Майор Грин на микроавтобусе Toyota приезжает в гости к Карахану, но его интересует тайный завод по производству наркотиков. Группа Гусарова имеет схожую миссию. В районе завода оказывается и журналистка Нельсон со своей камерой. Гусаров наводит Ка-50 на завод, но получает ранение от моджахедов. Ему помогает журналистка Нельсон и рейнджер Грин, у которого отряд вступает в перестрелку с людьми Карахана. Карахан улетает на вертолете Ми-24, но его настигает вездесущий Ка-50.

В ролях 
 Валерий Востротин (Герой Советского Союза, генерал-майор) — майор Гусаров командир батальона спецназа
 Кэри Скофилд (английская журналистка) — журналистка Кэтрин Нэльсон
 Юрий Цурило — Карахан
 Владимир Квачков — командир бригады СпН ГРУ
 Владимир Мащенко — шеф ЦРУ
 Сергей Чекан
 Олег Мартьянов — майор Грегори Грин, рейнджер, командир группы Искандер
 Рамис Ибрагимов — Ибрагим
 Дмитрий Автухов — Дмитрий Павлович пилот «Чёрной акулы»
 Сергей Михеев — Генеральный конструктор (озвучивает Вадим Захарченко)
 Валерий Погребенков — Гарри
 Вячеслав Теплов — эпизод
 Александр Белов — начальник разведки, капитан Расторгуев (человек в бандане, камуфляже и с бородой)

Съёмочная группа 
 Автор сценария и продюсер: Сергей Птичкин
 Режиссёр-постановщик: Виталий Лукин
 Операторы-постановщики: Владимир Архангельский, Аурелиус Яциневичюс
 Оператор воздушных съёмок: Олег Никифоров
 Композиторы: Кирилл Волков, Владимир Пожидаев

Съёмки и задействованные ресурсы 

В ходе подготовки к съёмкам британская военная журналистка Кэри Скофилд (Carey Schofield) в конце 80-х приезжала в 387-й отдельный парашютно-десантный полк. В расположении полка десантники устроили зарубежной гостье показательные выступления, с ними же она ездила в альпинистский лагерь, собирала десантные шутки и истории.

Съёмки проходили в период распада Советского Союза в 15-й бригаде спецназа, (тогда ещё не вошедшей в состав Вооружённых сил Узбекистана и практически полностью укомплектованной русскими, украинцами и молдаванами). Разрешение на съёмки фильма давал лично министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Рустам Ахмедов, который в дальнейшем постоянно держал съёмочный процесс под личным контролем.

Ресурсов и боеприпасов для фильма не жалели. Некоторые эпизоды снимали с боевой стрельбой, использовали боевые взрывчатые вещества вместо пиротехники, обычно используемой для киносъёмок. Большую часть трюков выполняли задействованные в съёмках бойцы подразделений специального назначения.

Озвучивали ленту уже другие актёры, потому что главные герои уехали воевать.

В съёмках в Узбекистане помимо 15-й бригады спецназа принимали участие дислоцированные в Чирчике 467-й отдельный учебный полк спецназа (ранее готовивший рядовой состав для войны в Афганистане), 399-й вертолётный полк, а также бронетехника от Ташкентского высшего общевойскового командного училища.

Сценарий переписывался на ходу с учётом опыта боевых действий. Первоначальный сценарий сохранился менее, чем наполовину.

Впервые вертолётное объединение «Камов» заказало про себя игровую картину, впервые «героиню» играет сама «Чёрная акула» (так прозвали американцы наш боевой атакующий супервертолёт Ка-50), впервые в игровой картине играет профессиональный военный такого ранга как, Герой Советского Союза, генерал-майор Валерий Востротин, а американскую корреспондентку — американская журналистка Каролина Скофилд. И, вообще, если у американцев есть «Голубой гром», то почему бы нам не иметь «Чёрную акулу»?

Пилотировал Ка-50 Дмитрий Автухов — тот же, кто впервые демонстрировал эту машину миру в Ле-Бурже в 1993 году.

В съёмках также принимал участие Владимир Квачков — как консультант и как исполнитель эпизодической роли. Также в титрах указаны А. В. Мусиенко (полковник спецназа ГРУ) и А. Чубаров (генерал-майор ГРУ в отставке) — офицеры 15-й бригады.

В роли инструктора по рукопашному бою капитана Расторгуева снялся создатель славяно-горицкой борьбы Белов Александр Константинович (Селидор), который показывает несколько приёмов данной разновидности рукопашного боя в фильме.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики России
Фильмы Виталия Лукина
Фильмы об Афганистане
Фильмы о лётчиках
Фильмы России 1993 года